stan wyjątkowy
 Stan wyjątkowy (serial telewizyjny)
 Stan wyjątkowy (album)

Zobacz też